Крюк — інша назва гака.
 Крюк — застаріле слово, що означає «крук».
 Крюк — застаріле слово, що вживалося в значенні «крутій, бюрократ».
 Крюк — нотний знак у знаменних співах.
 ﻿РПГ-30 «Крюк» — російський протитанковий гранатомет.

 Крюк — село в Холмогорському районі Архангельської області.
 Крюк — село в Новооскольському районі Бєлгородської області.
 Крюк — село в складі Шалинського району Свердловської області.
 Крюк — присілок у складі Демидовського району Смоленської області.

 Крюк Борис Олександрович ( 1966) — російський телепродюсер і режисер, ведучий телегри «Що? Де? Коли?».
 Крюк Володимир Андрійович (1927—2004) — передовик виробництва, старший оператор Єнакіївського металургійного заводу, Герой Соціалістичної Праці.
 Количев-Крюк Іван Федорович (пом. 1608) — російський боярин і воєвода, окольничий, опричник.
 Крюк Олександр Олексійович ( 1977) — український живописець.

Див. також 
 Крюки